

Codici 
 KT – codice FIPS 10-4 dell'Isola di Natale
 KT – codice vettore ICAO di British Airtours
 KT – codice ISO 3166-2:ID di Kalimantan Tengah (Indonesia)
 KT – codice ISO 3166-2:NG di Katsina (Nigeria)
 KT – codice ISO 3166-2:TJ di Kathlon (Tagikistan)

Geologia 
 Limite K-T – strato geologico

Altro 
 kt – simbolo del carato
 kt – simbolo del chilotone
 kt – simbolo alternativo del nodo
 kT – simbolo del chilotesla
 KT – targa automobilistica di Kutina (Croazia)
 KT – targa automobilistica di Kitzingen (Germania)
 KT – targa automobilistica di Kastoria (Grecia)
 KT – targa automobilistica di Tarnów (Polonia)
 KT – vecchia targa automobilistica di Klatovy (Repubblica Ceca)
 KT –  « Kriegstransporter » navi costruiti in cantieri italiani, francesi, ucraini, danubiani 1942-44 (KT 1 – KT 62) 
 KT – knowledge transfer, passaggio di consegne o di conoscenza
 Korea Telecom – azienda di telecomunicazioni